Веветлан ел Чико има више значења:

 Општина Веветлан ел Чико (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Веветлан ел Чико (Веветлан ел Чико, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику